Lisowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lisowice, un village du powiat de Legnica
 Lisowice, un village du powiat de Środa Śląska

 dans la voïvodie de Łódź
 Lisowice, un village du powiat de Łódź-est
 Lisowice, un village du powiat de Pajęczno

 dans la voïvodie de Silésie
 Lisowice, un village

Homonymie de localités